Чемпіонат Угорщини з футболу 1962—1963 — 60-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1962-63
Угорщина
Угорщина
1962 в угорському спорті
1963 в угорському спорті